31 ию́ня:
 31 июня (дата) — несуществующая дата.
 31 июня (повесть) — повесть Джона Бойнтона Пристли.
 31 июня (фильм) — фильм Леонида Квинихидзе по одноимённой повести Джона Бойнтона Пристли.

Вымышленные даты